«Ангелофрения» — пятый альбом фолк-рок-группы «Мельница». Презентация альбома состоялась в клубе «Арена»: концертная часть транслировалась в прямом эфире на сервисе YouTube.

Ангелофрения с древнегреческого — «одержимость вестничеством». В работе над этой пластинкой я попыталась подойти к Ветхому Завету так, как обычно филологи и историки подходят к мифологии. То есть это расклад по архетипам и образам, проработка взаимоотношений. В итоге получился альбом, который, по сути, является хроникой превращения человека в ангела. Возможно, через стадию нефилим, возможно, и минуя её, но недаром финальной песней основного трек-листа пластинки стала песня с названием «Ангел».

Планировалось дорогое издание альбома с бонус-треками: сначала это должны были быть песни «Неукротимое племя» и «Призрачные кони», затем песня группы «Кино» «Дождь для нас». В итоге было решено вместо переиздания «Ангелофрении» сделать рождественский мини-альбом «Радость моя», релиз которого состоялся 11 января 2013 года.

Осенью 2013 года по альбому вышел одноимённый роман, написанный Хелависой и Максимом Хорсуном.

Песни

Одной крови 
Эта песня была написана Натальей после поездки к братьям Аскольду и Эдгарду Запашным. Там Хелависа увидела, как братья живут со своими животными и друг с другом, после чего песня и была написана.

Песня имеет отсылку к жанру блюз-рок. В ней Хелависа сыграла арфовое соло.

Дороги 
Хелависа написала эту песню в Нью-Йорке весной 2010 года. Певица говорит, что она сделала припевы, а куплеты написала её соавтор Ольга Лишина. В песне упомянуто извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, которое не могло не сказаться на путешествиях людей. Хелависа также сказала, что за основу в этой песне было решено взять жанр кантри и подчеркнуть его игрой аккордеона.

20 апреля состоялась премьера песни на Нашем радио. Затем «Дороги» попали в хит-парад Чартова дюжина и, продержавшись в чарте в общей сложности 13 недель, дошли до первого места. По итогам 2012 года в итоговом хит-параде песня заняла 9 место.

На песню был снят клип в жанре «road movie» (рус. дорожное видео), где себя могут увидеть поклонники группы из Ижевска. В конце декабря 2012 года клип появился на Youtube.

Неперелётная 
Именно с этой песни началась запись альбома. Хелависа говорит, что вдохновение у неё появилось только через полтора года после рождения дочери Нины Катрины. Не обошлось без «волшебного пинка» от поэтессы Ольги Лишиной — фразы «Ты моя птица неперелётная». Вокруг этой фразы был построен арфовый рифф и возникла основная тема. В песне Сергей Заславский играет на инструменте, называемом хулуси (китайская волынка), имеющем грустный нежный голос.

Контрабанда 
Хелависа написала эту песню ещё в 2006 году, прочитав книгу Артуро Переса-Реверте «Королева Юга», но тогда этот трек отправился в «загашник». Потом был период регги-Контрабанды, когда трек исполнялся на «хелависниках» — сольных концертах певицы. Наталья хотела поставить эту песню в третью, в четвёртую пластинку — не получалось. «Контрабанда» не укладывалась ни в концепцию, ни в саунд обоих альбомов. В итоге было решено дать песне отсылку к жанру «раггатон». В ноябре 2012 года на песню был снят клип.

С 25 января 2013 года «Контрабанда» находится в хит-параде Чартова дюжина, там песня дошла до 1 места.

Река 
Эта песня появилась, когда Хелависа бегала в парке, чем объясняется её необычный размер 11/8. Арфовое соло, которое солистка играет в песне, должно «ещё больше дезориентировать слушателя», так как оно не соответствует реальному размеру песни. На альбоме «Река» выполняет функции мрачной баллады, достигаемые звучанием тяжёлой роковой ритм-секции, арфы и жалейки.

Гори, Москва! 
Песня появилась в Женеве в августе 2010 года, когда Хелависа читала роман Феликса Максимова «Кавалер, или Духов День». Трек является самым жёстким на альбоме, так как Наталья вложила в песню свои «нехорошие шизофренические галлюцинации». В записи песни приходилось делать большие перерывы: Хелависа играла с вокализацией, исполняя куплеты народным вокалом, припев — эстрадным, и приходилось переводить весь голосовой аппарат в другую позицию.

Не успеваю 
Эта песня является светлой балладой в альбоме, где появляются арфы, руны, вертолёт, цеппелин. Хелависа рассказала, что общается с юной арфисткой Мегги из Чикаго, умирающей от лейкемии. Эта дружба была удивительной: Наталья и Мегги каждый вечер разговаривали посредством почты. Любимой группой девочки была Led Zeppelin. Сначала Хелависа написала «Чёрную овечку» — песню для Мегги, а затем «Не успеваю» — уже для себя.

Поезд на Мемфис 
Хелависа всегда хотела написать песню про поезд, и весной 2010 года появился «Поезд на Мемфис», где появляются Элвис Пресли и Фредди Меркьюри. Также на создание песни повлиял цикл Стивена Кинга «Тёмная башня», откуда Наталья перечитывала избранные места. Песня тяготеет к жанру рок-н-ролл. Музыкантам группы пришлось повысить свой уровень мастерства, чтобы исполнить этот трек (Сергей Вишняков освоил игру слайдом, Алексей Орлов научился изображать виолончелью духовые).

Что ты знаешь 
Строчка «что ты знаешь?» для этой песни пришла из давнего текста Ольги Лишиной, навеянного романом «Имя розы», и затем появилась сама песня. Хелависа сказала, что всегда хотела продолжить историю, начатую в песне «Кувшин» из четвёртой пластинки.

Ангел 
Наталья сказала, что текст песни родился из строчки «У изголовья сердце уловит вкрадчивый шаг», присланной ей поэтом Иваном Малютиным. Однажды один друг назвал Хелавису «ангелом на полставки», и Наталья пыталась понять, как построить вокруг этой фразы песню. Хелависа назвала эту песню совершенно «немельничной» и посчитала это плюсом.

Баллада о борьбе 
Автором «Баллады о борьбе» (другое название — «Баллада о книжных детях») является Владимир Высоцкий, который написал эту песню в 1975 году. «Мельница» в 2007 году начала исполнять этот трек на своих концертах.

В январе 2014 года вышел клип на эту песню.

Список композиций

Позиции в чартах

Видеоклипы 
 «Дороги» (2012) — режиссёр Вадим Шатров
 «Баллада о борьбе» (2014) — режиссёр Станислав Довжик
 «Контрабанда» (2014) — режиссёр Вадим Шатров

В записи приняли участие 
 Наталья «Хелависа» О’Шей — вокал, бэк-вокал, акустическая и электрическая кельтские арфы, аранжировки (кроме 11)
 Алексей Орлов — виолончель, струнные, аранжировки (кроме 11)
 Дмитрий Фролов — барабаны, перкуссия, аранжировки (кроме 11)
 Сергей Заславский — флейта, саксофон, вистлы, аккордеон, хулусы (3), жалейка, аранжировки (кроме 11)
 Сергей Вишняков — гитары, аранжировки (кроме 11)
 Алексей Кожанов — бас-гитара, аранжировки (кроме 11)

Приглашённые музыканты 
 Александр Дитковский — труба, аранжировки (кроме 11)
 Александр Бочагов — гитара (11)
 Алексей Кравцов — барабаны (11)
 Пётр Дольский — бас-гитара (11)
 Соня Азарян, Ольга Солнцева, Ольга Дзержинская, Диана Збужинская, Анастасия Якушина, Светлана Жемчужина — скрипки (11)
 Денис Калинский, Пётр Суракин — виолончели (11)
 Александр Самойлов — аранжировки (кроме 11)
 Денис Юровский, Владимир Воронцов — звукорежиссёры
 Сергей Большаков — сведение
 Александр Самойлов — продюсер
 Ирина Рукавишникова — иллюстрации с ангелами
 Денис Изотов — дизайн

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте группы
 Альбом на YouTube

Альбомы группы «Мельница»
Альбомы 2012 года